

Норвіч — місто, штат Коннектикут
 Норвіч — місто, штат Канзас
 Норвіч — місто, штат Нью-Йорк
 Норвіч — місто, штат Нью-Йорк
 Норвіч — місто, штат Вермонт
 Норвіч — селище, штат Огайо
 Норвіч Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія
 Норвіч — переписна місцевість, штат Вермонт